Jean-Marie Serreau (1915-1973), metteur en scène français de théâtre.
 Geneviève Serreau (1915-1981), femme de théâtre française, son épouse.
 Coline Serreau (née en 1947), actrice, réalisatrice, scénariste et compositrice française, leur fille.

Articles connexes 
Homophonie : 
 Michel Serrault (1928 - 2007) acteur français
 
Homonymie de patronyme